Erdős János (1812–1842) színész, rendező, színigazgató
 Erdős János (1853–1931) orvos
 Erdős János (1878–1944) ügyvéd
 Erdős János (1891–1986) katonatiszt, ezredes
 Erdős János (1938–) festőművész, képzőművész
 Erdős János (1963–) kickbokszedző, sportvezető